Rybníček ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

 Rybníček, Gemeinde im Okres Vyškov
 Rybníček, Gemeinde im Okres Havlíčkův Brod; siehe Rybníček u Habrů
 Rybníček, Ortsteil von Brada-Rybníček, Okres Jičín
 Rybníček, Ortsteil von Pelhřimov, Okres Pelhřimov
 Rybníček, Ortsteil von Újezd u Uničova, Okres Olomouc
 Rybníček, Ortsteil von Nové Hrady u Skutče, Okres Ústí nad Orlicí
 Rybníček (Bernartice), Ansiedlung in der Gemeinde Bernartice, Okres Trutnov
 Rybníček, ehemalige Ansiedlung auf dem Gebiet der Prager Neustadt

 Brada-Rybníček, Gemeinde im Okres Jičín